

Кизилка — річка у Пермському краї, права притока Сіви
 Кизилка — річка у Красноярському краї, ліва притока Чулима

Дивись також 
 Кізелка